Az Opatová településnév jelentései:

Garamapáti, Garamújfalu szlovákiai község részének szlovák neve a Lévai járásban
Vágapáti szlovákiai község szlovák neve a Trencséni járásban
Opatovce nad Nitrou (Bajmócapáti) szlovákiai község a Privigyei járásban